Хасанби Касеевич Ахохов (; 1907 — 1965) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1941—1946).

Биография 
 1930 — 1935 — учёба в Московском инженерно-строительном институте
 1935 — 1938 — заведующий Отделом Исполнительного комитета Кабардино-Балкарского областного Совета
 1938 — 1939 — председатель Государственной плановой комиссии при СНК Кабардино-Балкарской АССР
 1939 — 4.1944 — председатель СНК Кабардино-Балкарской АССР
 9 марта 1941 года — избран депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва от Кабардино-Балкарской АССР в Совет Союза/Национальностей.
 апреля 1944 — 1944 — председатель Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР
 1944 — 1948 — председатель Тамбовской областной плановой комиссии
  1957 — 1965 — заведующий Отделом пищевой промышленности Исполнительного комитета Тамбовского областного Совета

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва

Примечания 

Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Председатели Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Главы правительства Кабардино-Балкарской АССР